Esistono più comuni francesi con questo nome

Caumont – Aisne
Caumont – Ariège
Caumont – Eure
Caumont – Gers
Caumont – Gironda
Caumont – Passo di Calais
Caumont – Tarn e Garonna